Франц Шмидт (; 1555, Хоф — 14 июня 1634, Нюрнберг) — палач в Хофе с 1573 по апрель 1578 года и в Нюрнберге с 1 мая 1578 года до конца 1617 года. Известен также как Мастер Франц (). Оставил дневник, в котором подробно описал более трёхсот казней, совершённых за свою 45-летнюю карьеру.

Биография 
Отец Франца Шмидта, Генрих, вначале был лесорубом в северо-восточном баварском городке Хоф. Однажды, когда печально известный своей жестокостью маркграф Альбрехт II (ок. 1527—1553) хотел повесить трёх человек, он выбрал Генриха из толпы и заставил его выполнить казнь. После этого у него не было иного выбора, кроме как продолжать работу палачом.

Франц Шмидт, вероятно, родился в 1555 году. В 1573 году, в возрасте около 18 лет, он стал палачом под присмотром своего отца в Бамберге. Пять лет спустя, в 1578 году, получил пост палача в Нюрнберге. Женился на дочери главного палача Марии Бек и со временем занял должность своего тестя. Имел семерых детей. Высокая зарплата позволила ему иметь просторную резиденцию в Нюрнберге.

После выхода на пенсию в 1617 году Шмидт начал новую прибыльную карьеру медицинского консультанта. Скончался в 1634 году и был похоронен за государственный счёт на самом престижном кладбище Нюрнберга, всего в нескольких шагах от могил таких знаменитых людей, как Альбрехт Дюрер и Ганс Сакс.

На протяжении своей карьеры палача Франц Шмидт также работал целителем. По собственной оценке Шмидта, к нему обращались за медицинской помощью около 15 000 раз.

Социальное положение 
Социальное положение профессионального палача было неоднозначным. Как объясняет исследователь жизни Шмидта : 
Профессиональный палач, облеченный законным правом пытать, калечить и убивать подозреваемых и осужденных, является одной из наиболее запоминающихся и смыслово нагруженных фигур европейской культуры позднего Средневековья. Несмотря на то, что эти «орудия правосудия» были неотъемлемой частью европейского социальной структуры вплоть до Нового времени, общество смотрело на них с подозрительностью и некоторой долей презрения, считая их носителями «недостойных профессий» и обитателями некоего изолированного зверинца, соседствующими с работниками скотобойни и могильщиками. И все же «Мастер Франц», будучи известен в народе, оставался признанным членом местного истеблишмента, уважаемым за благочестие и стойкость.
 

И далее:
Практически со всех точек зрения жизнь Шмидта была успешной, хотя недостойный характер его профессии неизменно препятствовал открытому участию в жизни аристократических и ремесленных кругов, помещая его и семью в своеобразную социальную изоляцию.

Значение дневника 

Журнал наказаний, исполненных Шмидтом, сохранился и содержит отчёты о 361 казни и 345 незначительных наказаниях, таких как порка и отсекание уха или пальца. Отдельные записи содержат дату, место и способ казни, имя, происхождение и социальное положение осуждённых, а также подробности преступлений, на которых основывался приговор.

Шмидт казнил преступников верёвкой, мечом, колесованием, сожжением и утоплением. Колесование применялось для особо жестоких преступников. Сожжение — за однополый секс и подделку денег, что имело место только дважды за всю его карьеру. Утопление, предусмотренное кодексом Carolina для женщин, совершивших детоубийство, регулярно заменялось в Нюрнберге во времена Шмидта отрубанием головы мечом, особенно после ходатайства самого Шмидта или представителей духовенства.

Журнал Шмидта уникален как источник социальной истории и истории права. Рукопись не сохранилась, но, согласно предисловию к современному изданию, библиотеки в Нюрнберге и Бамберге ещё в 1913 году располагали четырьмя рукописными копиями, сделанными между XVII и началом XIX века. Первое печатное издание вышло в 1801 году.

Примечания

Литература 
 

Персоналии:Нюрнберг
Персоны без указанного места смерти
Умершие в 1635 году
Родившиеся в 1550-е годы
Палачи